Az amerikai nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság tizedik futama. A versenyt Laguna Secá-ban rendezték július 24-én. A korábbi évekhez hasonlóan ismét csak a királykategória jött el erre a helyszínre. A versenyt Casey Stoner nyerte Jorge Lorenzo és Dani Pedrosa előtt.

Végeredmény

Források 

A
Motogp
Kalifornia sportélete